Geografia:
 Vancouver, ciutat del Canadà
 Vancouver (Washington), ciutat estatudinenca
 Illa de Vancouver, gran illa de la Colúmbia Britànica, al Canadà
 Mont Vancouver, quinzena muntanya més alta de Nord-amèrica
Onomàstica:
 George Vancouver, oficial naval i explorador britànic
Zoologia:
 Llop de Vancouver
 Marmota de l'illa de Vancouver
Esport:
 Sis dies de Vancouver, antiga cursa ciclista
 Vancouver Canucks, equip d'hoquei sobre gel canadenc
 Vancouver Whitecaps, club canadenc de futbol
Tecnologia:
 Rockstar Vancouver, estudi de videojocs canadenc